Grande Sud – album di Eugenio Bennato del 2008
Grande Sud – partito politico italiano